Riener ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Riener (* 1962), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Christian Riener (* 1967), österreichischer Militär
 Robert Riener (* 1968), deutscher Ingenieur und Professor an der ETH Zürich
 Rudolf H. Riener (1942–2012), österreichischer Journalist

Siehe auch:
 Rhyner